DeNevers (de son nom complet Serge Boisvert DeNevers) est un des bédéistes du magazine québécois Safarir depuis ses débuts, en . Il est le créateur de nombreux personnages de bande dessinée tel que le Docteur Grognon en 1988 (devenu le Docteur Colon pendant deux numéros en 2006 ) personnage idiot, petit et grognon il créa aussi Joe Atlas en 1993, un aventurier intrépide mais idiot qui vécut neuf aventures entre les numéros 65 et 92, DeNevers créa également Jeffy en 1996 un personnage idiot mais dangereux, Djeezus, une parodie de Jésus en 2000 ainsi que Malice en 2002 parodie violente et futuriste d'Alice au pays des merveilles, coscénarisé par Steve Requin, ainsi que bien d'autres personnages.

Dernièrement, avec le départ de Mario Malouin, DeNevers est devenue la dernière personne travaillant à Safarir depuis les débuts du magazine.

Auteur québécois de bande dessinée
Collaborateur de Safarir